The Key est le titre anglais original de plusieurs films :
 The Key, film américain de Michael Curtiz, sorti en 1934.
 La Clé (The Key), film britannique de Carol Reed, sorti en 1958.
 The Key (Kagi) est un film de Toshiharu Ikeda datant de 1997.

Voir aussi